Agnolo – cognome italiano
 Agnolo – prenome italiano